Четрдесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1949/50. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је била прва титула шампиона Мађарске. Хонвед је освојио титулу испред ЕДОС (-{ÉDOSZ}-) и ФК Текстилеша.

Из лиге су испали ФК Ержебет−Шорокшар и ФК Дебрецин ВСЦ.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1949/50.
Фудбал у 1949.
Фудбал у 1950.